Der Knokke Challenger 1988 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. August 1988 in Knokke-Heist stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1988 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Im Finale der Einzelkonkurrenz setzte sich der an Nummer 5 gesetzte Schwede Per Henricsson glatt in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:6 gegen den ungesetzten Franzosen Patrice Kuchna durch. Im Finale der Doppelkonkurrenz triumphierte das an Nummer 4 gesetzte britische Duo David Ison/Richard Whichello glatt in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3 gegen das ebenfalls ungesetzte australische Duo Kurt Robinson/Justin Stead.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1988
Tennisturnier in Knokke-Heist